Hodina ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hodina (1877–unbekannt), tschechoslowakischer Abgeordneter der deutschen Minderheit
 Karl Hodina (1935–2017), österreichischer Künstler
 Thomas Hodina (* 1940), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Peter Hodina (* 1963), österreichischer Autor und Journalist

siehe auch:
 Hugo Hodiener